Ву́лиця Нафтовикі́в — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Нафтовиків — вулиця в місті Дрогобич
 Вулиця Нафтовиків — вулиця в місті Миргород
 Вулиця Нафтовиків — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Нафтовиків — вулиця в місті Прилуки
 Вулиця Нафтовиків — вулиця в місті Херсон

Вулиці